Лас Куихас има више значења:

 Лас Куихас, Чауте (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куихас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику